Правители Литвы

Князья жемайтов

Великие князья литовские

Короли польские и великие князья литовские 
 Генрих Валуа 1573—1574
 Стефан Баторий 1576—1586
 Сигизмунд III Ваза 1587—1632
 Владислав IV Ваза 1632—1648
 Ян Казимир 1648—1668
 Михаил Корибут Вишневецкий 1669—1673
 Ян III Собеский 1674—1696
 Август II 1697—1733
 Станислав Лещинский, избирался в 1704 и 1736, отрекся в 1736
 Август III 1733—1763
 Станислав Август Понятовский 1764—1795

 Наследные великие князья Литовские после 1795 года

Старосты жемайтские 

 Румбольд Волимонтович (1409/1411—1413) (?)
 Кезгайло Волимонтович (1412—1432)
 Юрий Галимин (1432-1435)
 Контовт (1435-1439)
 Кезгайло Волимонтович (1440—1441)
 Контовт (1441)
 Кезгайло Волимонтович (1442—1450)
 Ян Кезгайло (1451—1485)
 Станислав Янович Кезгайло (1486—1527)
 Станислав Станиславович Кезгайло (1527—1532)
 Петр Станиславович Кишка (1532—1534)
 Ян Радзивилл (1535—1542)
 Матей Войтехович Клочко (1542—1543)
 Юрий Биллевич (1543—1544)
 Иероним Ходкевич (1545—1561)
 Ян Иероним Ходкевич (1564—1579)
 Ян Кишка (1579—1592)
 Юрий Ходкевич (1590—1595)
 Станислав Радзивилл (1595—1599)
 Ян Кароль Ходкевич (1599—1616)
 Станислав III Кишка (1616—1619)
 Иероним Волович (1619—1636)
 Ян Альфонс Ляцкий (1643—1646)
 Юрий Кароль Глебович (1653—1668)
 Александр Полубинский (1668—1669)
 Викторин Констанций Млечко (1670—1679)
 Казимир Ян Сапега (1681—1682)
 Пётр Михаил Пац (1684—1696)
 Григорий Антоний Огинский (1698—1709)
 Казимир Ян Горбовский (1710—1729)
 Юзеф Тышкевич (1742—1754)
 Ян Николай Ходкевич (1767—1781)
 Антон Гелгуд (1783—1795)

Старосты тракайские

Старосты вильнюсские

Генерал-губернаторы виленские (литовские)

Губернаторы ковенские 
Указом императора Николая I от 18 (30) декабря 1842 года была создана Ковенская губерния, в которую входила большая часть современной Литвы.

Кандидаты в короли Литвы 
11 июля 1918 страна была провозглашена Литовским королевством. Но единственного короля так и не короновали.
 Миндовг II (1864—1928) 11 июля — 2 ноября 1918

Президенты Первой Литовской Республики

Премьер-министры Литовской Республики 
 Вольдемарас, Аугустинас (1883—1942) 4 ноября 1918 — 26 декабря 1918
 Слежявичюс, Миколас (1882—1939) 26 декабря 1918 — 12 марта 1919
 Довидайтис, Пранас (1886—1942) 12 марта 1919 — 12 апреля 1919
 Слежявичюс, Миколас 12 апреля 1919 — 6 октября 1919
 Галванаускас, Эрнестас (1882—1967) 7 октября 1919 — 19 июня 1920
 Гринюс, Казис 19 июня 1920 — 2 февраля 1922
 Галванаускас, Эрнестас 2 февраля 1922 — 18 июня 1924
 Туменас, Антанас (1880—1946) 18 июня 1924 — 4 февраля 1925
 Петрулис, Витаутас (1890—1942) 4 февраля 1925 — 19 сентября 1925
 Бистрас, Ляонас (1890—1971) 25 сентября 1925 — 15 июня 1926
 Слежявичюс, Миколас 15 июня 1926 — 17 декабря 1926
 Вольдемарас, Аугустинас 17 декабря 1926 — 23 сентября 1929
 Тубялис, Юозас (1882—1939) 23 сентября 1929 — 24 марта 1938
 Миронас, Владас (1880—1953) 24 марта 1938 — 28 марта 1939
 Чернюс, Йонас (1897—1977) 28 марта 1939 — 21 ноября 1939
 Меркис, Антанас 21 ноября 1939 — 17 июня 1940
 Палецкис, Юстас 17 июня 1940 — 24 июня 1940
 Креве-Мицкявичюс, Винцас (1882—1954) 24 июня 1940 — 25 августа 1940 и. о.

Премьер-министры Временного правительства Литвы (1941) 
 Шкирпа, Казис (июнь 1941, не приступил к исполнению обязанностей)
 Амбразявичюс, Юозас (23 июня 1941 — 5 августа 1941)

Главы оккупационной администрации (1941—1944) 
 Кубилюнас, Пятрас (август 1941, формально с марта 1942 — июль 1944)

Председатели Совета Министров Литовской ССР 
 Гедвилас, Мечисловас (1901—1984) председатель Совета Народных Комиссаров Литовской ССР 25 августа 1940 — 2 апреля 1946
 Гедвилас, Мечисловас 2 апреля 1946 — 16 января 1956
 Шумаускас, Мотеюс (1905—1982) 16 января 1956 — 14 апреля 1967
 Манюшис, Юозас (1910—1987) 14 апреля 1967 — 16 января 1981
 Сонгайла, Рингаудас-Бронисловас (1929–2019) 16 января 1981 — 18 ноября 1985
 Сакалаускас, Витаутас (1933—2001) 18 ноября 1985 — 11 марта 1990

Председатели Президиума Верховного Совета Литовской ССР 
 Палецкис, Юстас 25 августа 1940 — 24 июня 1941, 13 июня 1944 — 17 апреля 1967
 Шумаускас, Мотеюс (1905—1982) 14 апреля 1967 — 24 декабря 1975
 Баркаускас, Антанас Стасевич (1917—2008) 24 декабря 1975 — 18 ноября 1985
 Сонгайла, Рингаудас-Бронисловас (1929 —2019) 18 ноября 1985 — 7 декабря 1987
 Астраускас, Витаутас Стасевич (1930 —2017) 7 декабря 1987 — 15 января 1990
 Бразаускас, Альгирдас-Миколас (1932—2010) 15 января 1990 — 11 марта 1990

Председатель Верховного Совета Литвы 
 Ландсбергис, Витаутас (1932 —) 10 марта 1990 — 7 июля 1992 (прим.: Верховный Совет переименован в Сейм 7 июля 1992)

Первые секретари ЦК КП Литвы 
 Снечкус, Антанас (1902—1974) 15 августа 1940 — 22 января 1974
 Гришкявичюс, Пятрас Пятрович (1924—1987) 18 февраля 1974 — 1 декабря 1987
 Сонгайла, Рингаудас-Бронисловас 1 декабря 1987 — 20 октября 1988
 Бразаускас, Альгирдас Миколас 20 октября 1988 — 7 декабря 1989

Президенты Литовской Республики 
 Бразаускас, Альгирдас-Миколас 25 ноября 1992 — 25 февраля 1993 и. о.
 Бразаускас, Альгирдас-Миколас 25 февраля 1993 — 25 февраля 1998
 Адамкус, Валдас (1926 —) 26 февраля 1998 — 26 февраля 2003
 Паксас, Роландас (1956 —) 26 февраля 2003 — 6 апреля 2004
 Паулаускас, Артурас (1953 —) 6 апреля 2004 — 12 июля 2004 и. о.
 Адамкус, Валдас 12 июля 2004 — 12 июля 2009
 Грибаускайте, Даля 12 июля 2009 — 12 июля 2019
 Науседа, Гитанас 12 июля 2019 — н.в.

 Президент Литовской Республики

Премьер-министры Литовской Республики 
 Сакалаускас, Витаутас 11 марта 1990 — 17 марта 1990
 Прунскене, Казимера (р.1943) 17 марта 1990 — 10 января 1991
 Шименас, Альбертас (р.1950), 10 января 1991 — 13 января 1991
 Вагнорюс, Гедиминас (р.1957) 13 января 1991 — 21 июля 1992
 Абишала, Александрас (р.1955) 21 июля 1992 — 2 декабря 1992
 Лубис, Бронисловас (р.1938) 2 декабря 1992 — 10 марта 1993
 Шляжявичюс, Адольфас (р.1948) 10 марта 1993 — 15 февраля 1996
 Станкявичюс, Миндаугас (р.1935) 15 февраля 1996 — 27 ноября 1996
 Вагнорюс, Гедиминас 27 ноября 1997 — 4 мая 1999
 Дягутене, Ирена (р.1949) 4 мая 1999 — 18 мая 1999
 Паксас, Роландас 19 мая 1999 — 27 октября 1999
 Дягутене, Ирена 27 октября 1999 — 3 ноября 1999 (временно исполняющий обязанности)
 Кубилюс, Андрюс (р.1956) 3 ноября 1999 — 26 октября 2000
 Паксас, Роландас 27 октября 2000 — 20 июня 2001
 Гентвилас, Эугениюс (р.1960) 20 июня 2001 — 29 июня 2001 (временно исполняющий обязанности)
 Бразаускас, Альгирдас 29 июня 2001 — 1 июня 2006
 Бальчитис, Зигмантас 1 июня 2006 — 18 июля 2006 (временно исполняющий обязанности)
 Киркилас, Гедиминас 18 июля 2006 — 28 ноября 2008
 Кубилюс, Андрюс 28 ноября 2008 — 13 декабря 2012
 Буткявичюс, Альгирдас 13 декабря 2012 — 13 декабря 2016
 Сквернялис, Саулюс с 13 декабря 2016 — 24 ноября 2020
 Шимоните, Ингрида c 11 декабря 2020 — ныне в должности

 Правительство Литовской Республики

Председатели Сейма 
В Сейм переименован Верховный Совет 7 июля 1992.

 Ландсбергис, Витаутас (1932 —) 7 июля 1992 — 24 ноября 1992
 Бразаускас, Альгирдас (1932—2010) 25 ноября 1992 — 25 ноября 1992
 Юршенас, Чесловас (1938 —) 25 ноября 1992 — 25 февраля 1993, и. о.
 Юршенас, Чесловас 26 февраля 1993 — 25 ноября 1996
 Ландсбергис, Витаутас 26 ноября 1996 — 18 октября 2000
 Паулаускас, Артурас (1953 —) 19 октября 2000 — 6 апреля 2004
 Юршенас, Чесловас 20 апреля 2004 — 11 июля 2004, и. о.
 Паулаускас, Артурас 12 июля 2004 — 14 ноября 2004
 Паулаускас, Артурас 15 ноября 2004 — 13 апреля 2006
 Мунтянас, Викторас (1951 —) 13 апреля 2006 — 31 марта 2008
 Юршенас, Чесловас 1 апреля 2008 — 16 ноября 2008
 Валинскас, Арунас (1966 —) 17 ноября 2008 — 15 сентября 2009
 Дегутене, Ирена (1949 —) 15 сентября 2009 — 17 сентября 2009, и. о.
 Дегутене, Ирена (1949 —) 17 сентября 2009 — 15 ноября 2012
 Гедвилас, Видас (1959 —) 16 ноября 2012 — 3 октября 2013
 Граужинене, Лорета (1963 —) 3 октября 2013 — 14 ноября 2016
 Пранцкетис, Викторас (1958 —) 15 ноября 2016 —

Примечания

Ссылки 
 Сейм Литовской Республики

Литва